Brenta kan syfta på:
 Brenta (mått) – ett italienskt och schweiziskt våtvarumått med lokalt varieande storlek

Geografi

Italien 

 Brenta, flod, Veneto, 
 Brenta, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Varese, 
 Brentaalperna – en del av Sydtyrolens kalkalper i norra Italien

Robotskapade Italienförgreningar